Округ Уайз — ряд административно-территориальных единиц в США.
 Округ Уайз — округ штата Техас.
 Округ Уайз — округ штата Виргиния.